TV Sudoeste é uma emissora de televisão brasileira com sede em São Sebastião do Paraíso, MG. Transmite para sua região de cobertura a programação da Rede Minas, além de gerar sua programação local. A emissora tem o caráter de gerar informações de cunho educativo. Opera no canal 31 UHF.

História 
Em um breve retrospecto, o Diário Oficial da União publicou, em sua edição de 18 de março de 2002, despacho ministerial outorgando a concessão do canal para a Fundação Educacional e Cultural do Sudoeste Mineiro, entidade representativa de importantes segmentos sociais e econômicos da região. A concessão foi outorgada com base em Decreto de 16 de abril de 2001. Depois de aprovado no Congresso Nacional, o Decreto Legislativo N. 527 de 2001, foi promulgado. Esta aprovação, pelo Congresso, foi publicada no dia 17 de dezembro de 2001.

Em janeiro de 2003, o Canal 31, que antes retransmitia a TV Record Minas, passa a transmitir o sinal da TV Cultura de São Paulo. É o inicio dos testes para a inauguração de um novo canal.

No mês de dezembro é inaugurada oficialmente a TV Sudoeste, agora com o sinal da Rede Minas de Belo Horizonte, o que gera um conflito com a TV Paraíso, que era filiada da mesma emissora.

Se torna o principal veículo de comunicação de São Sebastião do Paraíso.

Seu principal programa é o Telejornal Sudoeste, jornal diário exibido às 11:30.

Durante a tradicional festa das Congadas no mês de Dezembro e o Carnaval no mês de Fevereiro, a emissora faz a cobertura completa e ao-vivo com transmissões que chegam a adentrar a madrugada.

Atualmente são exibidos mais de 13 horas de Programação Local diária, embora alguns horários da grade de programação sejam alugados a terceiros. A emissora iniciou um projeto e expansão do sinal e espera em um futuro breve disponibilizar seu conteúdo em 30 cidades do Sudoeste de Minas Gerais.

Area de Cobertura
RETRANSMISSORAS SEGUNDO SITE DA ANATEL :

 Alfenas MG  Canal 31
 Alpinópolis Canal 41
 Alterosa Canal 28 
 Arceburgo Canal 45
 Areado Canal 38
 Bom Jesus da Penha Canal 50
 Capetinga canal 34
 Capitólio Canal 25
 Carmo do Rio Claro Canal 47
 Cássia Canal 25
 Conceição da Aparecida Canal 34
 Delfinópolis canal 47
 Fortaleza de Minas Canal 38
 Guaranésia Canal 39
 Guaxupé canal 14
 Ibiraci Canal 40
 Itamogi Canal 27
 Itaú de Minas Canal 48
 Jacuí canal 41
 Juruaia canal 40
 Monte Belo canal 27
 Monte Santo de Minas Canal 15
 Muzambinho Canal 36
 Nova Resende Canal 51
 Passos Canal 38
 Pratápolis Canal 21
 São João Batista do Glória Canal 17
 São José da Barra Canal 15
 São Pedro da União Canal 32
 São Tomás de Aquino Canal 29

Fonte Oficial :
 http://sistemas.anatel.gov.br/SRD/Consultas/ConsultaGeral/TelaListagem.asp

Ligações Externas 
 }
Fonte Oficial 

Sudoeste (Minas Gerais)
Sudoeste (Minas Gerais)
Mídia de Minas Gerais
Canais de televisão fundados em 2003
Fundações em Minas Gerais em 2003